Danziger Viehmarktsbank A.G. (Gdański Bank Rynku Bydła S.A.) – działający w Gdańsku w latach 1895-1935 bank o kapitale gdańskim.

Siedziba 
W latach 1895-1898 siedziba banku mieściła się na terenie rzeźni przy Englischer Damm (obecnie ul. Angielska Grobla), w 1899 przy Englischer Damm 5a, w latach 1900-1935 przy Englischer Damm 19.

Zobacz też 
 Banki w Gdańsku

Bibliografia 
 Edmund Cieślak (red.): Bankierzy i banki w dziejach Gdańska, Bankowa Fundacja Kultury/Wydawnictwo Skorpion Warszawa 1998, 199 s., 
 książki adresowe

Banki Wolnego Miasta Gdańska